

Cinema 
 Pace in terra (Peace on Earth) – film del 1939 diretto da Hugh Harman

Musica 
 Peace on Earth – altro titolo con cui è nota la canzone tradizionale statunitense I Heard the Bells on Christmas Day
 Peace on Earth/Little Drummer Boy – singolo di David Bowie e Bing Crosby del 1982
 Peace on Earth – album di Kitarō del 1996
 Peace on Earth – brano degli U2 del 2000, dall'album All That You Can't Leave Behind
 Peace on Earth – album dei Casting Crowns del 2008